Kareva ist der Familienname von

 Galina Kareva (1929–1990), sowjetische Sängerin
 Doris Kareva (* 1958), estnische Lyrikerin
 Hillar Kareva (1931–1992), estnischer Komponist